Roberts Plūme ist der Name folgender Personen:

* Roberts Plūme (Radsportler) (1897–1956), lettischer Radrennfahrer
 Roberts Plūme (Eishockeyspieler) (* 1994), lettischer Eishockeyspieler
 Roberts Plūme (Rennrodler) (* 2000), lettischer Rennrodler